«Денщик и офицер» — рассказ Всеволода Гаршина, опубликованный в 1880 году в журнале «Русское богатство». Изначально задумывался как первая глава крупного произведения «Люди и война».

История создания и публикации 
В основу рассказа легли личные впечатления от службы в армии — во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Гаршин, оставив университет, поступил вольноопределяющимся в действующую армию, служил в Болховском 138-ом пехотном полку, участвовал в боевых действиях, получил ранение в ногу. «За отличие в делах» был произведён из унтер-офицеров в прапорщики. В рассказе нашли отражение наблюдения над армией мирного времени (как он писал в письмах: «Офицерство — пошлость и пошлость, вполне развернувшаяся при мирной обстановке»), впечатления, связанные с поездкой Гаршина в полк по случаю производства в офицеры, и пребыванием в военном госпитале.

Рассказ был начат Гаршиным летом 1879 года и задумывался автором как часть крупного произведения, которое он хотел озаглавить «Люди и война».

Впервые рассказ был опубликован в журнале «Русское богатство» (1880, № 3) под названием «Люди и война (глава первая)» и с пометой в конце «Продолжение следует». Тем не менее, крупное произведение не состоялось, и во «Второй книжке рассказов» (1885) рассказ был опубликован под названием «Денщик и офицер». 

Главные герои «Денщика и офицера» появляются также в другом рассказе Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова».

Содержание 
В рассказе повествуется о 20-летнем крестьянине Никите Иванове, который попадает в армию, но оказывается «самым плохим… солдатом». Он становится денщиком у прапорщика Александра Стебелькова, «доброго молодого человека», который постоянно ругает Никиту за плохое исполнение обязанностей.

Анализ 
Рассказ «Денщик и офицер» представляет собой реалистическую бессюжетную зарисовку с открытым финалом, герой которой не личность, а тип. Этим рассказ напоминает очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко.

Автор, подобно Г. И. Успенскому, В. Г. Короленко, А. П. Чехову, видит страшную сущность социальных отношений в рядовом эпизоде, поднимает «проблемы социального зла и страданий народа». Как в других своих рассказах («Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Трус»), он выражает протест против войны.

Образу денщика в русской литературе почти всегда свойственны приземлённость и трагизм, и герой Гаршина, Никита, представляет собой высшее проявление этих качеств. В образе Никиты противопоставляется его любовь к крестьянскому труду и его бесполезность в армии. Это противопоставление в финале окрашивается трагическими тонами: Никита во сне видит гибель своей семьи, которая лишилась кормильца.

Жизнь и судьба Никиты бессмысленны, и этот мотив мировой бессмысленности, которая ведёт к гибели человека, лежит в основе мировоззрения Гаршина.

Примечания

Литература

Издание

Научная и справочная литература 
 
 
 
 
 
 

Произведения Всеволода Гаршина
Рассказы 1880 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Русское богатство»